Poiretia steht für:
 Poiretia (Fabaceae), Vent., 1807, eine Pflanzengattung aus der Unterfamilie der Schmetterlingsblütler
 Poiretia (Spiraxidae), P. Fischer, 1883, eine Schneckengattung aus der Familie der Spiraxidae